Pseudoxenos är ett släkte av insekter. Pseudoxenos ingår i familjen stekelvridvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stekelvridvingar
Pseudoxenos